Ein Fertiger ist:

 im Allgemeinen: jemand, der etwas fertigt oder herstellt (ein Hersteller von Gütern), siehe Produktion

Zudem bezeichnet der Ausdruck als Oberbegriff im Bauwesen folgende Maschinen für den Straßenbau:

 Asphaltfertiger
 Betonfertiger
 Bankettfertiger

Im Weiteren bezeichnet der Ausdruck:

 Salzfertiger, mit dem Handel von Salz befasster ehemaliger Berufsstand im österreichischen Salzmonopol